L'Eccellenza 2021-2022 è stato il quinto livello del campionato italiano di calcio per la stagione 2021-2022 ed il primo a livello regionale. Era costituito da 36 gironi gestiti direttamente dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Il campionato continua a svolgersi con formule derogatorie per l’emergenza COVID. Le regioni che hanno creato più gironi rispetto alla loro dotazione hanno dovuto organizzare finali per la promozione in Serie D.

Campionati 
 Eccellenza Abruzzo 2021-2022
 Eccellenza Basilicata 2021-2022
 Eccellenza Calabria 2021-2022
 Eccellenza Campania 2021-2022
 Eccellenza Emilia-Romagna 2021-2022
 Eccellenza Friuli-Venezia Giulia 2021-2022
 Eccellenza Lazio 2021-2022
 Eccellenza Liguria 2021-2022
 Eccellenza Lombardia 2021-2022
 Eccellenza Marche 2021-2022
 Eccellenza Molise 2021-2022
 Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2021-2022
 Eccellenza Puglia 2021-2022
 Eccellenza Sardegna 2021-2022
 Eccellenza Sicilia 2021-2022
 Eccellenza Toscana 2021-2022
 Eccellenza Trentino-Alto Adige 2021-2022
 Eccellenza Umbria 2021-2022
 Eccellenza Veneto 2021-2022

Quadro riepilogativo nazionale

Play-off nazionali 
Date semifinali: 29 maggio 2022 (andata); 5 giugno 2022 (ritorno)
Date finali: 12 giugno 2022 (andata); 19 giugno 2022 (ritorno)

Semifinali

Finali

Note

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale LND: https://www.lnd.it/it/lega-nazionale-dilettanti